

Cinema 
Intervention – film del 2007 diretto da Mary McGuckian

Fiere del Fumetto 
Intervention - fiera annuale che si svolge a Rockville dal 2010

Letteratura 
L'intervento (Intervention) – romanzo di Julian May del 1987

Musica 
Intervention – singolo degli Arcade Fire del 2007, dall'album  Neon Bible

Televisione 
Intervention - serie televisiva americana